

Patronyme 

 Deakin Hall (1884-1957), homme politique provincial canadien.

Autre 
Deakin Hall peut aussi désigner :
 Deakin Hall, résidence de l' à Clayton, en Australie.